

Unité de longueur 
 Mille terrestre international (mile en anglais) : unité de longueur utilisée dans le système d'unités de mesure anglo-saxonnes mesurant environ .
 Mille marin (ou mille marin international, ou nautique) : unité de longueur utilisée dans la navigation maritime et aérienne mesurant  mètres.
  : unité de longueur égale à  (), ou . Elle est utilisée par les systèmes de mission et les liaisons de données tactiques.

Athlétisme  
 Mile : discipline sportive qui consiste à parcourir une distance d'un mile ().

Récompense 
 Miles : système de fidélisation octroyé par les compagnies aériennes à leurs clients, basé sur les distances (en miles) « voyagées » par ces derniers.

Mythologie celtique 
 Mile : guerrier originaire d'Espagne qui prend possession de l'Irlande et dont le peuple, les Milesiens, sont les ancêtres des Gaels.

Toponyme 
 Mile : village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 le site archéologique de Mile, en Bosnie-Herzégovine et dans la municipalité de Visoko.

Voir aussi 
 1000 : année historique du calendrier julien.
 
 
 
 
 Xian de Mile () : subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Notes et références